Alur, un popolo dell'Africa centro-orientale.
 Alur, una città del Karnataka, in India.
 Alur, una città del Tamil Nadu, anch'essa in India.